Endress se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mary E. Endress
 Peter Karl Endress